World Grand Prix 2022 (snooker) - snookertoernooi
 World Grand Prix 2022 (darts) - dartstoernooi